Жаналык () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаналык — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Жаналык — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Жаналык — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Жаналык (бывшее Развильное) — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Жаналык — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Жаналык (бывшее Кирово) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жаналык — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.